A-klasse (mijnenveger), een klasse van Nederlandse mijnenvegers
 A-klasse (onderzeeboot), een klasse van Amerikaanse onderzeeboten
 A-klasse (torpedobootjager), een klasse van Britse torpedobootjagers
 Mercedes-Benz A-Klasse, een automodel